Стукалов — русская фамилия; имеет женскую форму Стукалова.

Известные носители 
 Стукалов, Алексей Борисович (род. 1983) — российский футбольный тренер.
 Стукалов, Анатолий Андреевич (род. 1991) — российский и казахстанский футболист.
 
 Стукалов, Василий Егорович (1926—1990) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Стукалов, Виктор Александрович (1924—1981) — директор Пензенского завода вычислительных электронных машин.
 Стукалов, Дмитрий Павлович (род. 1951) — советский легкоатлет.
 Стукалов, Константин Матвеевич (1926—2010) — бригадир ТШСУ, Герой Социалистического Труда.
 Стукалов, Лев Яковлевич (род. 1945) — российский театральный режиссёр, педагог.
 Стукалов, Николай Фёдорович (более известен под фамилией Погодин; 1900—1962) — советский сценарист и драматург.
 
 
 Стукалов, Фёдор Алексеевич (род. 1997) — российский футболист.

Стукалова 
 Стукалова, Виктория Валерьевна (род. 1994) — российская футболистка.
 Пикалова (Стукалова), Дарья Сергеевна (род. 1994) — российская паралимпийская спортсменка (плавание).

См. также 
  — топоним.
 Стукалова Балка — село в Славяносербском районе Луганской области Украины.